HMAS „Adelaide” – nazwa, którą nosiły do tej pory trzy okręty Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej; pochodzi od miasta Adelaide:
 HMAS „Adelaide” – krążownik lekki typu Town z okresu międzywojennego
 HMAS „Adelaide” (FFG 01) – fregata rakietowa typu Adelaide z lat 70. XX wieku
 HMAS „Adelaide” (L 01) – okręt desantowy typu Canberra z początku XXI wieku, w służbie od 2015 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy australijskich okrętów